Desa Jegreg kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jegreg (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 112,09), Jawa Timur, 
 Desa Jegreg (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 112,10), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar